Ге́тти ():
 Гетти — тауншип в округе Стернс, Миннесота, США.

 Гетти, Арч (род. 1954) — американский историк.
 Гетти, Бальтазар (род. 1975) — американский актёр.
 Гетти, Гордон (род. 1934) — американский инвестор.
 Гетти, Джон Пол III (1956—2011) — внук миллиардера Пола Гетти, похищенный в 1973 году в Риме.
 Гетти, Джордж (1819—1901) — американский генерал, участник мексиканской, семинольских и гражданской войн.
 Гетти, Дон (1933—2016) — канадский спортсмен, предприниматель и государственный деятель, премьер-министр Альберты.
 Гетти, Клайд (род. 1961) — аргентинский фристайлист, выступающий в воздушной акробатике.
 Гетти, Пол (1892—1976) — американский промышленник.
 Гетти, Сьюзен — фигуристка из Великобритании.
 Гетти, Эстель (1923—2008) — американская актриса.

См. также 
 Музей Гетти